

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym jedna podstawowa
 Stary Gostków – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice
 Stary Gostków – część wsi  Wołów w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn

Zobacz też 
 Gostkowice, Gostkowo, Gostków, Nowy Gostków